Kombé (ou Kombe) peut désigner :

Toponyme 

 Kombé (Bot-Makak), un village de la région du Centre du Cameroun, situé dans la commune de Bot-Makak ;
 Kombé II, un village de la région du Littoral du Cameroun, situé dans la commune de Ndom ;
 Kombé (Mbanga), un village de la région du Littoral du Cameroun, situé dans la commune de Mbanga ;
 Kombé, un village de la région de l'Est du Cameroun ;
 Kombé, un village de la région de l'Est du Cameroun, situé dans la commune de Diang ;
 Katako-Kombe, une localité et un territoire de la province du Kasai-Oriental en République démocratique du Congo ;
 Pan Kombe, un village de la région du Centre du Cameroun, situé dans la commune de Bot-Makak.

Patronyme 

 Saviour Kombe, un athlète zambien ;
 Béatrice Kombe Gnapa, une danseuse et chorégraphe ivoirienne ;
 Paulin Tokala Kombe, un footballeur congolais (RDC).

Divers 
 les Kombe, une population du Cameroun.